Едит Гонзалез () била је мексичка глумица и плесачица.

Филмографија

Теленовеле

ТВ серије

Филмови

Позориште 
 -{Purgatorio}- 
 -{Buenas Noches, Mama}- 
 -{Aventurera}- 
 -{Gigi}-

Емисије 
 -{¡Viva la familia!...Todo bebé}- 
 -{Mujer, casos de la vida real}-

Награде

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1964.
Умрли 2019.
Мексичке глумице
Умрли од рака